AOJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aomori, Aomori (Giappone)
 aoj – codice ISO 639-3 della lingua mufian